Ojibwaya är ett släkte av svampar. Ojibwaya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ojibwaya